Валенти́н Васи́льевич Попо́в (30 мая 1936 — 18 декабря 1991) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист. Известен своей единственной ролью в кино режиссёра Марлена Хуциева «Застава Ильича» («Мне двадцать лет»).

Биография 
В 1950-е участвовал в Народном театре ЗиЛ, познакомился с Марленом Хуциевым, тогда ассистентом режиссёра, который позже пригласил «потрясающе обаятельного парня» на роль Сергея Журавлёва. На МКФ в Венеции был отмечен журналом Cinema Nuovo, вручившим ему приз за исполнение главной мужской роли.

В 1960 году окончил актёрское отделение Школы-студии при МХАТе, где учился на одном курсе с Владимиром Высоцким, Георгием Епифанцевым, Валентином Никулиным.

Играл в спектаклях «Современника» и Театра на Малой Бронной. Актёрская карьера не задалась, и Попов ушёл в режиссуру. В 1969 году он окончил режиссёрский факультет ВГИКа, мастерская Игоря Таланкина. В качестве дипломной работы представил короткометражный фильм «Зинка» (автор сценария Борис Можаев; сорежиссёр Светлана Дружинина; главные роли исполнили Виктория Фёдорова и Виталий Соломин). Полнометражный дебют на «Мосфильме» — картина «Бой с тенью» — стал неудачей. Во время съёмок фильма «На новом месте» режиссёр пережил инфаркт, на съёмках картины «Свидание с молодостью» — инсульт. Получил третью группу инвалидности.

Валентин Попов умер 18 декабря 1991 года в результате инфаркта. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Фильмография

Актёр 
  — Застава Ильича («Мне двадцать лет») — Сергей Журавлёв

Режиссёр 
  — Зинка (ВГИК, дипломная работа, совм. со С. Дружининой)
  — Бой с тенью («Мосфильм»)
  — Вы Петьку не видели? (Киностудия имени Довженко)
  — На новом месте
  — Свидание с молодостью

Сценарист 
  — В лазоревой степи
  — Свидание с молодостью

Примечания 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Выпускники ВГИКа
Похороненные на Троекуровском кладбище